Fred Rehm – cestista statunitense
 Hans-Peter Rehm – compositore di scacchi tedesco
 Heinrich Rehm – micologo tedesco
 Markus Rehm – atleta paralimpico tedesco
 Rüdiger Rehm – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco